Dolac kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Dolac, Bosnien och Hercegovina, ort,

Kroatien 
 Brajda-Dolac – ett lokalnämndsområde i Rijeka
 Dolac, Zagreb – ett kvarter och marknadsplats i Zagreb

Montenegro 

 Dolac (ort i Montenegro), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar